Schumacher ili Schuhmacher je njemačko prezime značenja postolar.

Poznate osobe prezimena Schuhmacher

Šport
Anton Schumacher, njemački nogometaš
Cori Schumacher, američka surferica
Harald Anton Schumacher, njemački nogometni vratar
Michael Schumacher, njemački vozač formule 1
Ralf Schumacher, njemački vozač formule 1

Znanost
Benjamin Schumacher, američki teoretski fizičar.
 Eugen Schuhmacher, njemački zoolog i prioir dokumentarnih filmova o životinjama
 Heinrich Christian Schumacher, njemački astronom
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher, njemačko-danski kirurg, botaničar i anatomist

Ostalo
Joel Schumacher, američki filmski redatelj

Prezimena